Edmund Spohr – botanico tedesco
 Edmund Spohr – architetto tedesco